A Sün Alfréd forró nyomon (eredeti címén Les Mystères d'Alfred / The Mysteries of Alfred Hedgehog) francia-kanadai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Mary Mackay-Smith és Merilyn Read. Kanadában 2010. január 9-étől a TVO / TFO adta. Magyarországon 2010 óta a Minimax sugározta, jelenleg 2021. novemberétől már az M2-n  vetít.

Ismertető

Szereplők 

További szereplők
 Bolla Róbert (Thomson igazgató, Lumus (2. hang), Withers, Winston (2.hang))
 Bodrogi Attila (Remy)
 Fehér Péter (Grizzley Kodiak)
 Grúber Zita (Polline, Clara, Anna doktornő (2. hang))
 Gubányi György (Oakland, Jonathan (1. hang), Ricardo, Alfréd apja, Lugubrious (1. hang), Rezy, Victor (2. hang))
 Haagen Imre (Helmuth)
 Kiss Bernadett (gyerekek)
 Péter Richárd (Rudder, Victor (1. hang), Razzles)
 Solecki Janka (Miss Payne, Chloe (2. hang), Anna doktornő (1. hang), gyerekek)
 Szabó Gertrúd (Alfréd anyja, Chloe (1. hang), Miss Radley (1. hang))

Epizódok

További információk 
 
 
 Sün Alfréd forró nyomon hivatalos oldal
 Sün Alfréd forró nyomon hivatalos oldal (gaumontanimation.com)
 Sün Alfréd forró nyomon hivatalos oldal (Motion Pictures)

2010-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2010-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok
Bűnügyi televíziós sorozatok
Televíziós ismeretterjesztő sorozatok
Anime ihletésű animáció
2010-ben befejezett francia televíziós sorozatok
2010-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok